Edin Džeko - Bosnisch voetballer
 Dzeko (dj) - Canadees dj